Vestea este un ziar regional din Județul Neamț din Moldova, România.

Legături externe 
 vestea.ro
 - Site web oficial www.vestea.ro
 mail - contact@vestea.ro

Ziare locale din România
Presa din Neamț